ISJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Isla Mujeres (Messico)
 ISJ – vecchio codice valutario ISO 4217 della Corona islandese (ora ISK), valuta dell'Islanda